Cabral est un patronyme hispanique et portugais. Employé seul, il désigne souvent le navigateur portugais Pedro Álvares Cabral, découvreur du Brésil.

Sciences humaines et sociales 
 En occitan, cabral peut-être un adjectif (« relatif aux chèvres ») ou un nom (« caprifiguier », c'est-à-dire un figuier mâle).
 En galicien, un cabral est une chèvrerie (un lieu où l'on garde des chèvres).

Culture et société

Marine 
 Le  (1865-1882) est une corvette blindée de la .
 Le Pedro Álvares Cabral est un navire de dragage battant pavillon luxembourgeois, lancé en 2012.

Sports

Equitation
  est un cheval, médaille d'or du concours paralympique de dressage aux Jeux olympiques de Rio, en 2012.

Football
 Kévin Cabral, joueur de football franco-cap-verdien.

Anthroponyme

Patronyme 

 Amílcar Cabral (1924-1973), homme politique bissau-guinéen, héros de l'indépendance. Demi-frère aîné de Luís de Almeida Cabral ;
 Angelique Cabral (1979-), actrice américaine ;
 Costa Cabral (1803-1889), homme politique portugais ;
 César Cabral (1989-), lanceur de relève gaucher des Ligues majeures de baseball ;
 Ernesto García Cabral (1890-1968), caricaturiste mexicain ;
 Francisco Cabral (1533-1609), missionnaire portugais ;
 Francisco Cabral (1997-), joueur de tennis portugais ;
 Francisco de Moraes Cabral (1500?-1572), écrivain portugais ;
 Gonçalo Velho Cabral (v. 1390-v. 1460), navigateur portugais. Découvreur de l'archipel des Açores ;
 José María Cabral (1816-1899), militaire, président de la République dominicaine ;
 José María Cabral (1988-), réalisateur dominicain ;
 Jovane Cabral (1998-), footballeur cap-verdien ;
 Luís de Almeida Cabral (1931-2009), homme politique bissau-guinéen, premier chef de l'État de la République de Guinée-Bissau. Demi-frère cadet d'Amílcar Cabral ;
 Maria Cabral (1941-2017), actrice portugaise ;
 Paulo Cabral (1972-), footballeur portugais ;
 Pedro Álvares Cabral (v. 1460-1526), navigateur portugais. Découvreur du Brésil ;
 Roberto Cabral (1952-), footballeur argentin ;
 Tristan Cabral (1944-2020), écrivain français ;
 Vasco Cabral (1926-2005), écrivain et homme politique bissau-guinéen.

Pseudonyme 

 Abdoul Karim Camara, un leader étudiant malien assassiné le  sous le régime de Moussa Traoré ;
 Adilson Tavares Varela (1988-), un footballeur suisse, cap-verdien et portugais.

Toponyme

Argentine 
 le département de Sargento Cabral, une des 25 subdivisions de la province du Chaco ;

Brésil 
 , un quartier de la ville de Curitiba (Paraná) ;

Espagne 
 , une paroisse civile de la ville de Vigo (province de Pontevedra, communauté autonome de Galice) ;

Haïti 
 , une section communale de la ville de Thomonde (arrondissement de Hinche, département du Centre) ;

République dominicaine 
 , une commune située dans la province de Barahona.

Patronyme hispanique
Patronyme portugais